Delta kan henvise til flere artikler:

 Delta (bogstav) (Δ) – det fjerde bogstav i det græske alfabet
 Deltavinge – en flyvinge formet som Δ
 D (NATO's fonetiske alfabet: "Delta")
 Floddelta – en bestemt landskabsformation skabt af vand
 Delta Air Lines – et amerikansk flyselskab
 Delta (firma) – et udviklings- og testcenter
 Delta (delstat) – en delstat i den vestlige del af Nigerdeltaet i det sydlige Nigeria

Musik 
 Delta (Dúné-album) – musikalbum af gruppen Dúné
 Delta (Mumford & Sons-album) – musikalbum af gruppen Mumford & Sons

Se også 
 Deltaraket - en familie af løfteraketter